Danja (Niger) : est un village du Niger dans la région de Maradi sur la RN9, le goudron menant au Nigéria passant par Dan Issa. Le village se trouve à 13km de Maradi sur la RN9 

Ses coordonnées sont : 13°23'47"N 7°11'27"E

Prénom 
 un prénom albanais

Toponyme 

 Danja, une zone de gouvernement local au Nigeria

Pseudonyme 

 le surnom de Floyd Nathanial "Danja" Hills, producteur de musique hip-hop
Surnom